Nattaporn Phanrit (Nakhonsawan, 11 de janeiro de 1982) é um futebolista profissional tailândes, defensor, milita no Muangthong United.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Chonburi FC
Futebolistas do Buriram United Football Club
Futebolistas do Muangthong United
Futebolistas do BEC Tero Sasana Football Club
Futebolistas do Bangkok United Football Club
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007